Prey (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Prey (Vosges), municipi al departament dels Vosges (regió de Gran Est, França)
 Claude Prey (Eure, 1925 – 1998), compositor francès d'obres líriques
 Hermann Prey (Berlín, 1929 - Krailling, Baviera, 1998), baríton alemany especialitzat en el lieder de la seva llengua